Шпанија је учествовала на 24. Европском првенству у атлетици на отвореном 2018. одржаном у Берлину, (Немачка), од 6. до 12. августа 2018. године. Ово је било двадесето Европско првенство у атлетици на отвореном на којем је Шпанија учествовала. Репрезентацију Шпаније представљало је 92 спортиста (50 мушкараца и 42 жене) који су се такмичили у 43 дисциплине (23 мушке и 20 женских).

У укупном пласману Шпанија је са десет освојених медаља (две златне, три сребрне и пет бронзаних) заузела 9. место. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Шпанија је са 25 учесника у финалу заузела 5. место са 110 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Аитор Саме Екобо — 100 м
 Патрик Чинеду Ике — 100 м, 4 х 100 м
 Анхел Давид Родригез — 100 м, 4 х 100 м
 Бруно Ортелано — 200 м, 4 х 400 м
 Данијел Родригез — 200 м, 4 х 100 м
 Пол Ретамал — 200 м, 4 х 100 м
 Серхио Хуарез — 200 м
 Самјуел Гарсија — 400 м, 4 х 400 м
 Лукас Буа — 400 м, 4 х 400 м
 Оскар Усиљос — 400 м
 Данијел Андухар — 800 м
 Саул Ордоњез — 800 м
 Алваро де Ариба — 800 м
 Адријан Бен — 1.500 м
 Антонио Абадија — 5.000 м
 Хуан Перез — 5.000 м, 10.000 м
 Адел Мечал — 5.000 м, 10.000 м
 Данијел Матео — 10.000 м
 Хавијер Гера — Маратон
 Хесус Еспања — Маратон
 Камило Раул Сантиаго — Маратон
 Педро Нимо — Маратон
 Ираиц Ароспиде — Маратон
 Орландо Ортега — 110 м препоне
 Алек Порас — 400 м препоне
 Серхио Фернандез — 400 м препоне
 Фернандо Каро — 3.000 м препреке
 Данијел Арсе — 3.000 м препреке
 Себастијан Мартос — 3.000 м препреке
 Марк Ујакпор — 4 х 400 м
 Дарвин Андрес Ечевери — 4 х 400 м
 Алваро Мартин — 20 км ходање
 Дијего Гарсија — 20 км ходање
 Мигел Анхел Лопез — 20 км ходање
 Luis Alberto Amezcua — 20 км ходање
 Хосе Игнасио Диаз — 50 км ходање
 Марк Тур — 50 км ходање
 Хесус Анхел Гарсија — 50 км ходање
 Дидак Салас — Скок мотком
 Адријан Ваљес — Скок мотком
 Жан Мари Окуту — Скок удаљ
 Пабло Торихос — Троскок
 Маркос Руиз — Троскок
 Карлос Тобалина — Бацање кугле
 Лоис Мајкел Мартинез — Бацање диска
 Хавијер Сјенфуегос — Бацање кладива
 Педро Хосе Мартин — Бацање кладива
 Николас Кијера — Бацање копља
 Хорхе Урена — Десетобој

 Жене:
 Кристина Лара — 100 м, 4 х 100 м
 Марија Исабел Перез — 100 м, 4 х 100 м
 Естела Гарсија — 200 м, 4 х 100 м
 Паула Севиља — 200 м, 4 х 100 м
 Хаел Бестуе — 200 м
 Лаура Буено — 400 м, 4 х 400 м
 Марта Перез — 1.500 м
 Естер Гереро — 1.500 м
 Соланхе Андреа Переира — 1.500 м
 Маитане Мелеро — 10.000 м
 Нуриа Лугуерос — 10.000 м
 Тања Каретеро — 10.000 м
 Трихас Гебре — Маратон
 Мариа Азусена Диаз — Маратон
 Елена Лојо — Маратон
 Марта Галимани — Маратон
 Клара Симал — Маратон
 Каридад Херез — 100 м препоне
 Сара Гаљего — 400 м препоне
 Ирена Санчез — 3.000 м препреке
 Марија Хосе Перез — 3.000 м препреке
 Херминиа Пара — 4 х 400 м
 Кармен Санчез — 4 х 400 м
 Аури Лорена Бокеса — 4 х 400 м
 Марија Перез — 20 км ходање
 Лаура Гарсија-Каро — 20 км ходање
 Ракел Гонзалез — 20 км ходање
 Јулија Такач — 50 км ходање
 Аиноа Пинедот — 50 км ходање
 Мар Хуарез — 50 км ходање
 Мајален Акспе — Скок мотком
 Моника Клементе — Скок мотком
 Хулијет Итоја — Скок удаљ
 Фатима Диаме — Скок удаљ
 Ана Пелетеиро — Троскок
 Патрисија Сарапио — Троскок
 Марија Висенте — Троскок
 Урсула Руиз — Бацање кугле
 Сабина Асењо — Бацање диска
 Лидија Парада — Бацање копља
 Арантка Морено — Бацање копља
 Кармен Рамос — Седмобој

Освајачи медаља (10)

Злато (2) 

 Алваро Мартин — 20 км ходање
 Марија Перез — 20 км ходање

Сребро (3) 
 Фернандо Каро — 3.000 м препреке
 Дијего Гарсија — 20 км ходање
 Хавијер Гера, Хесус Еспања, Камило Раул Сантиаго — Маратон - тим

Бронза (5) 
 Орландо Ортега — 110 м препоне
 Оскар Усилиос, Лукас Буа, Самуел Гарсија, Бруно Хортелано — 4 x 400 м
 Трихас Гебре, Марија Азусена Диаз, Елена Лојо — Маратон - тим
 Јулија Такач — 50 км ходање
 Ана Пелетеиро — Троскок

Резултати

Мушкарци 

 ''*Такмичари у штафети означени звездицом трчали су квалификацијама

десетобој

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2018.
Шпанија на Европском првенству у атлетици на отвореном